Hérold Goulon (1988–), footballeur français
 Maurice Goulon (1919–2008), professeur de médecine français
 Romain Goulon (1981–), batteur français de death metal
Anne-Claire Goulon (1974–), digireante du groupe Livio